Sweetheart pode ser:
Sweetheart (canção), gravada por Rainy Davis e regravada por Mariah Carey e Jermaine Dupri
Sweetheart (filme), filme de terror e suspense estadunidense de 2019
Talinum fruticosum
Sweetheart (crocodilo), um crocodilo australiano famoso
Mary Pickford foi conhecida como "America's Sweetheart"
Sweetheart, um álbum de 1971 por Engelbert Humperdinck